IUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ilu (Indonesia)